Прогресс М-29 — транспортный грузовой космический корабль (ТГК) серии «Прогресс», запущен к орбитальной станции «Мир» (ОС). Серийный номер 229.

Цель полёта 
Доставка на ОС более 2300 килограммов различных грузов, в числе которых топливо, питьевая вода, одежда, баки для системы удаления отходов жизнедеятельности.

Хроника полёта 
 , в 18:50:40 UTC — запуск с космодрома Байконур;
 , в 20:32:39 UTC — осуществлена стыковка с ОС «Мир» к стыковочному узлу на агрегатном отсеке служебного модуля «Квант». Процесс сближения и стыковки проводился в автоматическом режиме;
 , в 09:15:05 UTC — осуществлена расстыковка от ОС «Мир»;
 , в 14:30 UTC — окончание существования ТГК.

Перечень грузов 
Суммарная масса всех доставляемых грузов: 2382,4 кг.

См. также 
 Список аппаратов серии Прогресс

Примечания 

Космические корабли серии «Прогресс»
1995 год в России